Giuseppe Salerno ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Salerno, eigentlicher Name von Zoppo di Gangi (1570–1620), italienischer Maler
 Giuseppe Salerno (Mediziner), italienischer Anatom